Anne Ancelin Schützenberger
 Marcel Schützenberger